
Пурушоттама ( = «лучший из людей»; «первый из людей») — многозначный санскритский термин.

 Пурушоттама — одно из имён Вишну и Кришны в индуизме.
 Пурушоттама — дополнительный солнечный месяц (13-й) в древнеиндийском лунно-солнечном календаре.

Персоналии 
 Пурушоттама Даса (1-я пол. XVI века) — кришнаитский святой, живший в Бенгалии.
 Пурушоттама Датта (XVI век) — кришнаитский бенгальский святой.
 Пурушоттама Ачарья — имя при рождении кришнаитского святого Сварупы Дамодары.

См. также 

Санскритские слова